Avançon puede referirse a: 

 Avançon, comuna francesa de Altos Alpes.
 Avançon, comuna francesa de Ardenas.